Puchar Federacji Piłki Nożnej ZSRR – trofeum w piłce nożnej ZSRR
 Puchar Federacji – trofeum w piłce nożnej Andory
 Puchar Federacji, Fed Cup – międzynarodowe trofeum w tenisie
 Puchar Federacji IIHF – międzynarodowe trofeum w hokeju na lodzie
 Puchar Federacji – trofeum w hokeju na lodzie w Rosji